Dunmore (Galway), een plaats in het Ierse graafschap County Galway
Dunmore (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
Dunmore Pineapple, een achttiende-eeuwse folly in de vorm van een ananas